

Chimica 
 S22 – una delle Frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Altro 
 SIAI S.22 – idrovolante da competizione bimotore della SIAI
 S22 – superstrada polacca